Основно́е — топоним в России:

 Основное — хутор в Железногорском районе Курской области.
 Основное — деревня в Черемисиновском районе Курской области.

См. также 
 Основной